Пе́клинское сельское поселение — муниципальное образование в юго-восточной части Дубровского района Брянской области. Центр — деревня Пеклино.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём слияния дореформенных Пеклинского и Мареевского сельсоветов.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Дубровского района
Сельские поселения Брянской области